Paviljon je lahko:
 paviljon (stavba)
 paviljon (razstavišče)
 paviljon (šotor)